La ligne 579A est une ancienne ligne de tramway vicinal de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Manhay à Melreux.

Histoire 
 : suppression.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 579 (1931), numéro de tableau partagé entre les lignes 579A et 579B.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

 

Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Luxembourg